Nozières ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Nozières (Ardèche) im Département Ardèche
 Nozières (Cher) im Département Cher

Nozières ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Nozières (1932–2022), französischer Festkörperphysiker